Dörpfeldschule bezeichnet:

 Volksschule Heidt
 Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium